O  Campeonato Capixaba de Rugby de 2011 foi a primeira edição deste torneo de rugby do estado do Espirito Santo. O campeonato foi disputado pelas equipes do Guarapari Rugby, Barbarians Vila Velha Rugby e o Vitória Rugby Club, em confrontos diretos entre as equipes participantes em apenas um turno.

O primeiro campeão do CCR (Comitê Capixaba de Rugby) foi o Vitória Rugby Club.

Equipes

Jogos

Classificação 
Pontuação: Vitória=4, Empate=2, Derrota=0, Bônus para equipe que fizer 4 ou mais tries = + 1, Bônus para equipe que perder por 7 pontos ou menos = + 1.

Campeão

Ver também
 Confederação Brasileira de Rugby

Ligações externas
 Página do Vitória Rugby
 Site Oficial da Confederação Brasileira de Rugby

2011
Rugby de 2011 no Brasil